Tulsi – bazylia azjatycka; jedna z najważniejszych roślin w symbolice hinduistycznej
 Tulsi – jezioro w Indiach